Brabant kan syfta på:

Huset Brabant – en den dynasti med kända anor från 900-talet
Hertig av Brabant – titel som används av den belgiske tronföljaren
Genoveva av Brabant – fiktiv karaktär ut tysk sagodiktning
Brabant (tåg) – expresståg mellan Bryssel och Paris (1963-1995)
Brabantiska – dialekt av nederländska som talas i provinserna Noord-Brabant, Antwerpen, Flamländska Brabant, Vallonska Brabant och regionen Bryssel
 Brabanthäst – en hästras

Geografi
 Brabant (lantgrevskap), lantgrevskap i Tysk-romerska riket 1085–1183
 Brabant – ett före detta hertigdöme i nuvarande Nederländerna och Belgien

Frankrike
 Brabant-en-Argonne – kommun i det franska departementet Meuse
 Brabant-le-Roi – kommun i det franska departementet Meuse
 Brabant-sur-Meuse – kommun i det franska departementet Meuse

Belgien
 Brabant (provins) – en belgisk provins som existerade 1815-1995
 Bryssel (region) – en federal region i Belgien 1989–
 Flamländska Brabant – en flamländsk provins i centrala Belgien 1993–
 Vallonska Brabant – en vallonsk provins i centrala Belgien 1995–

Mauritius 
 Le Morne Brabant – en halvö med ett berg

Nederländerna
Noord-Brabant – en provins i södra Nederländerna 1815–

Se även
 Brabant Island – flera
 Brabant Lake – flera
 Lac Brabant – flera

Se även
 Bryssel (olika betydelser)
 Flamländska (olika betydelser)